Mitchel Megginson, Schots voetballer
 Mitchel Musso, Amerikaans acteur
 Mitchel Steenman, Nederlands roeier

Zie ook
Mitchell (doorverwijspagina)